To jest lista hrabstw w stanie Illinois. Stan Illinois podzielony jest na 102 hrabstwa.

Lista alfabetyczna

Bibliografia 
 (en) Statystyki hrabstw w stanie Illinois United States Census Bureau

 
Illinois